Собјеслав II (Праг, 1128 - Праг, 29. јануар 1180) је био војвода Чешке. Био је син Собјеслава I и Аделаида од Угарске.

Породично стабло 

Умрли 1180.
Пшемисловићи
Војводе Чешке